Staller steht für:
 Staller (Beamter), eine historische Amtsbezeichnung in Eiderstedt

Staller heißen:

geographische Objekte:
 Staller (Gemeinde Zell am Moos), Ort bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Personen:
 Anton Staller (1923–2008), deutscher Orgelbauer
 Eric Staller (* 1947), US-amerikanischer Künstler und Erfinder
 Hedwig Staller (* 1973), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Ilona Staller (* 1951), ungarisch-italienische Pornodarstellerin
 Mario Staller (* 1982), deutscher Weltmeister im Ju-Jutsu
 Matthias Staller (* 1979), deutscher Pianist
Siehe auch:
 Stahler